Richard Breen ist der Name folgender Personen:

* Richard Breen (Soziologe), Soziologe 
 Richard L. Breen (1918–1967), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor